Николай Иванович Муханов  (1927 — 2011) — советский передовик производства в системе атомной промышленности, мастер ГХК МСМ СССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился 25 августа 1925 года в хуторе Муромцев, Грязовецкого района, Вологодской области.

В 1940 году Н. И. Муханов начал трудовую деятельность в городе Ленинград — учеником ремесленного училища. С 1941 года наравне со взрослыми выполнял оборонные заказы на Ленинградском заводе № 174 имени К. Е. Ворошилова, где проработал до 1949 года.

В 1949 году как успешный работник был откомандирован на закрытый Комбинат № 817  в городе Челябинск-40, который занимался производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и регенерацией отработавшего ядерного топлива. Н. И. Муханов работал на основном производстве, работал крановщиком в центральном зале и электромонтёром.

С 1957 года работал на закрытом  Горно-химическом комбинате МСМ СССР в городе Красноярск-26 — мастером по ремонту электрооборудования на гидрометаллургическом (реакторном) заводе. За время работы на заводе Н. И. Муханов подготовил целый отряд рабочих высшей квалификации, которые успешно продолжали дело своего наставника. В 1961 году ему одному из первых на предприятии было присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

29 июля 1966 года «за выдающиеся заслуги в выполнении планов 1959-1965 годов и создании новой техники» Указом Президиума Верховного Совета СССР Николай Иванович Муханов был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1959 по 1965 годы избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся.

С конца 1980-х годов ушёл на пенсию. Жил в Железногорске. Умер 10 октября 2011 года.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (29.07.1966)
 Орден Ленина (29.07.1966)

Память 

 В 2012 году в Железногорске открыта памятная доска Герою Социалистического Труда Николаю Ивановичу Муханову.

Примечания

Литература 
 Железногорск (Красноярск-26) : статьи, очерки, отрывки из монографий / отв. за вып. Б. Г. Беллер, В. А. Попова; науч. ред. С. П. Кучин, А. А. Просвирин. 50-летнему юбилею города посвящается — Красноярск : Офсет, 2000 г. — 464 с.
 Герои атомного проекта / авт.-сост. Н. Н. Богуненко, А. Д. Пелипенко, Г. А. Соснин; Федер. агентство по атом. энергии. — М. ; Саров : ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2005 г. — 566 с

Депутаты городских советов РСФСР
Участники советского атомного проекта